Widder Félix Bódog (1874–1939) vagy gyakran Widder Félix, magyar festőművész
Felix Joseph Widder (1892–1974) vagy gyakran Felix J. Widder, német botanikus